A Day and a Night – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Kalem Company
A Day and a Night – cortometraggio del 1917 diretto da J.A. Richmond